Кармелита има више значења:

 Кармелита, Колонија Силва, Емпаке (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кармелита, Рестауранте (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Кармелита (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Кармелита (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Кармелита (Амакуека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику